Die Superliga 2005 war die 14. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 2. April 2005 und endete am 6. November 2005. Meister wurde FK Aqtöbe.

Modus 
Die Liga wurde auf 16 Vereine reduziert. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Aufsteiger war Bolat MST Temirtau, der abgeschlagen mit nur einem Remis gegen Meister FK Aqtöbe wieder absteigen musste.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 2005 bei wildstat.com
 Saison 2005 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005